What We Do in the Shadows (film), een Nieuw-Zeelandse komische horrorfilm uit 2014 onder regie van Taika Waititi en Jemaine Clement
What We Do in the Shadows (televisieserie), een komische horrorserie uit 2019 gebaseerd op de film